Franciaország
Péronne, település Saône-et-Loire megyében
Péronne, település Somme megyében